Николай Константинович Григоревский (1925-1944) — гвардии сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Николай Григоревский родился 25 января 1925 года в Одессе в рабочей семье. Окончил семь классов школы. С октября 1941 по апрель 1944 года проживал в оккупации, занимался подпольной борьбой, расклеивал листовки, совершал мелкие диверсии. В апреле 1944 года после освобождения Одессы Григоревский был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Участвовал в освобождении Молдавской ССР и Румынии. К декабрю 1944 года гвардии сержант Николай Григоревский командовал пулемётным расчётом 176-го гвардейского стрелкового полка (59-й гвардейской стрелковой дивизии, 46-й армии, 2-го Украинского фронта). Отличился во время освобождения Венгрии.

В начале декабря 1944 года батальон, в котором служил Григоревский, вышел к Дунаю к югу от Будапешта. В ночь с 3 на 4 декабря батальон приступил к форсированию реки. Григоревский одним из первых переправился на противоположный берег и открыл огонь по противнику из пулемёта. В том бою противник потерял около 100 солдат и офицеров. 7 декабря Григоревский с товарищами с ходу захватил господствующую высоту, оттеснив противника в населённый пункт Барачки. 8 декабря, когда погиб командир пулемётной роты и был ранен командир соседнего взвода, Григоревский заменив их собой, поднял бойцов в контратаку. Под натиском противник был вынужден отступить. Григоревский со своими бойцами захватил немецкую траншею, а затем отбил четыре контратаки. Во время последней из них Григоревский погиб.

Награды
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, успешное форсирование Дуная и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии сержант Николай Григоревский посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Славы 3-й степени. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

Память
В честь Григоревского названа школа № 74 в Одессе.

Примечания

Литература 

 
 Зайцев А. Д., Рощин И. И., Соловьёв В. Н. Зачислены навечно. Кн. 1. М.: Политиз,1990.
 Считать живыми! — Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1989.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Венгрии